Hadot ist der Familienname folgender Personen:

 Ilsetraut Hadot (* 1928), deutsch-französische Philosophin und Philosophiehistorikerin
 Pierre Hadot (1922–2010), französischer Philosoph und Historiker